NAM kan syfta på:  

 NAM – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Namibia 
 NAM – ISO 3166-1 landskod för Namibia  
 NAM – förkortning för Non-Aligned Movement, se Alliansfria rörelsen
 NAM – en amerikansk branschorganisation. se National Association of Manufacturers

Se även
 Nam – ett namn